Хорас "Левша" Гвинн (; 5 октября 1912, Торонто, провинция Онтарио, Канада — 16 апреля 2001, Торонто, провинция Онтарио, Канада) — канадский боксёр, чемпион Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 1932 года в легчайшем весе, чемпион Канады среди профессионалов.

Спортивная карьера 

Принял участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (1932), где завоевал золотую медаль.
В легчайшем весе в турнире участвовало 10 человек. Допускалось участие одного представителя от каждой страны. 

Результаты на Олимпийских играх 1932 (вес до 53,5 кг):
В первом круге был свободен
Победил  (Италия) по очкам
Победил Хосе Вильянуэва (Филиппины) по очкам
Победил Ханса Цигларски (Германия) по очкам

Известный американский журналист и писатель , присутствовавший на боксёрском турнире, заявил: 
Из всех олимпийских чемпионов, что мне понравились, этот малыш Гвинн — лучший.

Сразу после Олимпиады перешел в профессионалы. В 1939 году выиграл титул чемпиона Канады в легчайшем весе и покинул ринг после еще двух боев, не защищая титул.

Ссылки 
 
 

Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Боксёры Канады
Боксёры на летних Олимпийских играх 1932 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по боксу
Боксёры 1930-х годов